Die Abkürzung XDS steht für:
Direct Save Protocol
Bahnhof Ottawa (IATA-Code)

Abkürzung